Blåsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåsträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Blåsträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun och Malå kommun,  (85 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn